Antonio Zambotto – arbitro di calcio e calciatore
Giovanni Zambotto – calciatore